Seljony Gai (russ. Зелёный Гай) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Seljony Gai (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad ((Groß) Drebnau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Seljony Gai (Kursk, Dmitrijew-Lgowski), Siedlung im Rajon Dmitrijew-Lgowski, Oblast Kursk
 Seljony Gai (Kursk, Rylsk), Siedlung im Rajon Rylsk, Oblast Kursk
 Seljony Gai (Tambow), Siedlung in der Oblast Tambow
 Seljony Gai (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Selenyj Haj